Het ATP-toernooi van Genève (officieel Gonet Geneva Open) van 2022 werd van 15 tot en met 21 mei 2022 gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Genève
ATP-toernooi van Genève